

Geografia 
 Edu – Local government area della Nigeria

Sigle 
 Eidgenössisch-Demokratische Union – Unione Democratica Federale, partito politico svizzero

Informatica 
 .edu – dominio di primo livello generico

Sport 
 Edu – soprannome di Eduardo Antunes Coimbra, calciatore brasiliano nato nel 1947
 Edu – soprannome di Jonas Eduardo Américo, calciatore brasiliano nato nel 1949
 Edu – soprannome di Carlos Eduardo Marangon, calciatore brasiliano nato nel 1963
 Edu – soprannome di Eduardo César Gaspar, calciatore brasiliano nato nel 1978
 Edu – soprannome di Chinedu Obasi, calciatore nigeriano nato nel 1986
 Edú – soprannome di Luís Eduardo Schmidt, calciatore brasiliano nato nel 1979
 Edu – soprannome di Eduardo Gonçalves de Oliveira, calciatore brasiliano nato nel 1981
 Edu Dracena – calciatore brasiliano nato nel 1981
 Maurice Edu – calciatore statunitense nato nel 1986